Les Oies sauvages (anglais : Wild Geese) peut faire référence à :

 Des oies non domestiquées ;
 Les Oies sauvages, un conte traditionnel russe ;
 Les Oies sauvages, un chant militaire de la Légion étrangère ;
 Les Oies sauvages, association de reconstitution historique militaire ;
 Les Oies sauvages, un film japonais de Shirō Toyoda d'après le roman d'Ogai Mori, sorti en 1953 ;
 Les Oies sauvages, un film japonais de Kazuo Ikehiro, sorti en 1966 et remake du film de 1953 ;
 Les Oies sauvages,  un film britannique réalisé par Andrew V. McLaglen, sorti en 1978 ;
 Les Oies sauvages 2,  un film britannique réalisé par Peter Roger Hunt, sorti en 1985 ;
 Oies sauvages, surnom donné aux soldats irlandais émigrés qui se sont fait mercenaires dans les armées européennes, à la fin du .

Homonymie de titre